Die Korea Open 2015 waren ein Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2015, das vom 21. bis 27. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International wurde parallel zu den Toray Pan Pacific Open 2015 in Tokio und den Guangzhou International Women’s Open 2015 ausgetragen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Seoul